Portugees handbalteam junioren (mannen)
 Portugees handbalteam junioren (vrouwen)